Golconda
Golconda (Illinois)
Golconda (Nevada)
Golconda (pintura)

Desambiguação